Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1989./90.  
Sudjelovalo je ukupno 18 klubova, a prvak je bio "Lovćen" iz Cetinja.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu
 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije – 3. ligaški rang 1989./90.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 363-365  
 fklovcen.me, CRNOGORSKA REPUBLIČKA LIGA 1989/90., pristupljeno 19. ožujka 2020. 
  

1989-90 1
CG 1 republička 
1989-90 1 republička
1989-90 1